Municipio de Middlecreek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Middlecreek (condado de Somerset, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Somerset.
 Municipio de Middlecreek (condado de Snyder, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Snyder.